Ordina Open 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Rosmalen Open rozgrywany w dniach 18–24 czerwca 2006 roku w ’s-Hertogenbosch na kortach trawiastych o puli nagród 323 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Holandii